

Informatica 
 cURL – software ad interfaccia a riga di comando (nonché libreria) per il trasferimento di dati su vari protocolli
 Curl – linguaggio di programmazione

Persone 
 Kamren Curl – giocatore di football americano statunitense
 Robert Curl – chimico statunitense

Pesistica 
 Biceps curl – esercizio praticato in palestra per allenare i bicipiti.